Sinfonia n. 26 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 26 di Wolfgang Amadeus Mozart